Existen varios teatros nombrados en honor al poeta y dramaturgo español Lope de Vega:

 el antiguo Teatro Lope de Vega de Madrid, también llamado Teatro del Drama y Teatro de los Basilios;
 el nuevo Teatro Lope de Vega de Madrid, ubicado en el edificio del mismo nombre en la Gran Vía;
 el Teatro Lope de Vega de Ocaña (España);
 el Teatro Lope de Vega de Sevilla; o
 el Teatro Lope de Vega de Valladolid.